Лемма о руке — лемма в доказательстве теоремы Коши о многогранниках.

Неформально утверждение можно описать следующим образом:
Представьте себе руку робота, состоящую из нескольких звеньев, соединённых суставами. 
Каждое звено — это отрезок, а вся рука — ломаная.
Пусть вся рука робота может двигаться в одной плоскости.
Предположим, в изначальном состоянии рука робота образует выпуклую ломаную, то есть такую ломаную, что если мы соединим концы ломаной, то получим выпуклый многоугольник. 
Допустим теперь, что робот увеличивает угол в каждом суставе.
Лемма утверждает, что тогда увеличится и расстояние между началом и концом руки.

Несмотря на простоту формулировки, доказательство леммы не просто.
В частности, именно в этом месте оригинальное доказательство Коши имеет ошибку.
Эта ошибка оставалась незамеченной более ста лет.
Она была замечена Эрнстом Штейницем, видимо, между 1920 и 1928 годами и исправлена только в 1934.

Формулировка 
Предположим,  выпуклый многоугольник на евкидовой плоскости и  ломаная в плоскости или пространстве такая, что
  при ,
  при .
Тогда
 
Более того, в случае равенства ломаные  и  конгруэнтны.

Вариации и обобщения 
 Аналогичный результат верен на сфере и плоскости Лобачевского.
 Теорема Залгаллера. Если у двух сферических -гольников  и  соответственные стороны равны и многоугольник  лежит в полусфере, то хотя бы один из углов  не меньше соответственного угла .

Лемма о согнутом луке (или теорема Шура) — версия леммы о руке для гладких кривых:
Пусть  и  — пара гладких кривых пареметризованных длиной определённых на одном и том же интервале . Предположим, что для любого  выполняется неравенство , где   и   обозначает кривизну  и соответственно  при . Далее предположим, что  есть дуга плоской выпуклой кривой, то есть она проходит вдоль границы некоторой выпуклой плоской фигуры. Тогда расстояние между концами  не превосходит расстояния между концаму ; то есть,

(Лемма верна если  есть кривая в евклидовом пространстве произвольной размерности.)

См. также
 Лемма Александрова

Примечания

Литература 
 И. Х. Сабитов, Вокруг доказательства леммы Лежандра — Коши о выпуклых многоугольниках Сиб. матем. журн., 2004, том 45, № 4, с. 892—919
 Лекция 24 в 

Комбинаторная геометрия
Теоремы о многогранниках